

Bâtiments

Crystal Palace (littéralement : « palais de cristal »), palais d'expositions situé à Londres, détruit en 1936.
Palais de Cristal (en slovène : Kristalna palača), gratte-ciel situé à Ljubljana, en Slovénie.
Palais de cristal (en espagnol : Palacio de Cristal), structure de verre et de métal, située à Madrid, en Espagne.
Palais de Cristal, palais d'expositions situé à Montréal, au Canada, détruit en 1896.
 (en portugais : Palácio de Cristal), structure située à Petrópolis, au Brésil.
 (en portugais : Palácio de Cristal), palais d'expositions situé à Porto, au Portugal, détruit en 1951.

Titre
, d'abord intitulé Le Palais de Cristal, ballet de George Balanchine.

Voir aussi
Palais Crystal